Live at the Roundhouse – album dei The Selecter del 2018
 Live at the Roundhouse – album dei Nick Mason's Saucerful of Secrets del 2020